2 miejscowości w Polsce: 
 Czerlin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa 
 Czerlin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz